Bettis est le nom de différentes personnes :
 John Bettis, parolier américain ;
 Jerome Bettis, joueur américain de football américain ;
 Chad Bettis (né en 1989), lanceur droitier des Ligues majeures de baseball ;
 Valerie Bettis (1919-1982), danseuse contemporaine et chorégraphe américaine.

Homonymie de patronyme